2. Feldhockey-Bundesliga 2009/10 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2009/10 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2009/10 (Herren)